Alexandr Dolgopolov era o atual campeão, mas perdeu na segunda rodada para Somdev Devvarman. Juan Martín del Potro conquistou o título, derrotando John Isner na final por 3-6, 6-1, 6-2.

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Juan Martín del Potro (Campeão)
 Kei Nishikori (Terceira rodada)
 Tommy Haas (Semifinais)
 Milos Raonic (Terceira rodada)
 Gilles Simon (Segunda rodada)
 Sam Querrey (Terceira rodada)
 Kevin Anderson (Quartas de final)
 John Isner ''(Final)

<li>  Alexandr Dolgopolov (Segunda rodada)
<li>  Feliciano López (desistiu devido a fadiga)
<li>  Grigor Dimitrov (Quartas de final)
<li>  Julien Benneteau (Segunda rodada)
<li>  Ivan Dodig (Terceira rodada)
<li>  Bernard Tomic (Terceira rodada)
<li>  Nikolay Davydenko (Segunda rodada)
<li>  Marcos Baghdatis (Quartas de final)
<li>  Michaël Llodra (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais

Seção 2

Metade inferior
Seção 3

Qualificatório
Cabeças de chave

  Matthew Ebden (Qualificado)
  Rhyne Williams (Qualificador, lucky loser)
  '''Tim Smyczek (Qualificado)
  Jesse Levine (Qualificador, lucky loser)
  Somdev Devvarman (Qualificado)
  '''Alex Kuznetsov (Qualificado)

<ol start="7">
<li> Illya Marchenko (Primeira rodada)
<li> 'Yūichi Sugita (Qualificado)
<li>  Donald Young (Primeira rodada)
<li> Malek Jaziri (Qualificador)
<li> Farrukh Dustov (Primeira rodada)
<li> Samuel Groth (Qualificado)
</ol>

Qualifiers

  Matthew Ebden
  Samuel Groth
  Tim Smyczek

<ol start="4">
<li>  Yūichi Sugita
<li>  Somdev Devvarman
<li>  Alex Kuznetsov
</ol>

Lucky Losers

  Rhyne Williams

<ol start="2">
<li> ''' Jesse Levine

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S